Doppelganger steht für:
 Mask of Murder 2 (Doppelgänger), Originaltitel Doppelganger, ein Film von 1993
 Doppelganger (Musikgruppe), ein Schweizer Reggaeduo

Siehe auch:
 Doppelgänger (Begriffsklärung)